Satinsky oder Satinský ist der Familienname von:
 Július Satinský (1941–2002), slowakischer Autor, Schauspieler und Showmaster im Radio und Fernsehen.
 Thomas Satinsky (* 1959), deutscher Journalist